The Work Which Transforms God — четвёртый студийный альбом французской блэк-метал-группы Blut Aus Nord, выпущенный 17 марта 2003 года на лейбле Appease Me Records. Альбом занял 4 место в списке 13 величайших блэк-метал-альбомов 21 века по версии журнала Kerrang!.

Отзывы критиков 
Том Юрек из AllMusic пишет: «в звуковом плане эти ребята любят диссонансы; они любят густые тяжёлые атмосферы и фидбэк; они любят возиться с темпами, растягивая время и отправляя его в пустоту».

Список композиций

Участники записи

Blut Aus Nord 
 Vindsval — гитара
 GhÖst — бас-гитара
 W.D. Feld — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты 
 Taysiah — вокал
 Nahaim — ритм-гитара

Примечания 

Альбомы Blut Aus Nord